Varize puede referirse a: 

 Varize, comuna francesa situada en Eure y Loir; o
 Varize, comuna francesa situada en Mosela.